Nops nitidus  — вид мелких пауков рода Nops из семейства . Южная Америка: Бразилия. Длина самок около 5 мм.
Вид Nops nitidus был впервые описан в 1907 году французским арахнологом Эженом Симоном (1848—1924). Таксон Nops nitidus включён в состав рода Nops MacLeay, 1839 вместе с Nops coccineus, Nops sublaevis, Nops mathani, Nops maculatus Simon, 1907 и другими видами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Nops nitidus.
 World Spider Catalog : Nops nitidus Caponiidae (en)
 Фотография Caponiidae на americanarachnology.org

Nops
Животные, описанные в 1907 году
Паукообразные Центральной Америки
Эндемики Бразилии
Таксоны, описанные Эженом Симоном